Above (álbum de Mad Season)
Above (álbum de Pillar)

Desambiguações de música